Большое Уклейно — топоним:

 Большое Уклейно — деревня в Валдайском районе Новгородской области России.
 Большое Уклейно — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Малое Уклейно (значения)